MA-06 steht für:
 Meknès-Tafilalet, ISO-3166-2-Code der Region in Marokko (gültig bis zum 20. April 2018)
 Casablanca-Settat, ISO-3166-2-Code der Region in Marokko (gültig seit dem 20. April 2018)

Abkürzung